Nell Gwyn – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór rymuje się abba abba ccd eed. Adresatką sonetu jest żyjąca w XVII wieku Nell Gwyn, angielska aktorka, a zarazem kochanka króla Karola II Stuarta i matka jego dwóch synów.

Sweet heart, that no taint of the throne or the stage
Could touch with unclean transformation, or alter
To the likeness of courtiers whose consciences falter
At the smile or the frown, at the mirth or the rage,
Of a master whom chance could inflame or assuage,
Our Lady of Laughter, invoked in no psalter,
Adored of no faithful that cringe and that palter,
Praise be with thee yet from a hag-ridden age.
Our Lady of Pity thou wast: and to thee
All England, whose sons are the sons of the sea,
Gives thanks, and will hear not if history snarls
When the name of the friend of her sailors is spoken:
And thy lover she cannot but love -- by the token
That thy name was the last on the lips of King Charles.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889